Li Jue (Han-dynastie) (? - ca. 198), een Chinees generaal onder de leiding van Dong Zhuo
Li Jue (Tang-dynastie) (ca. 784 - ca.852), formeel hertog Zhenmu van Zanhuang, hoge Chinese ambtenaar (kanselier)
Li Jue (Kwomintang) (1900-1987), hoog Chinees militair, tot 1949 voor de Kwomintang, daarna voor Mao Zedongs Volksbevrijdingsleger